Карл Рейнхольд Берх (; ,  —, ) — шведский нумизмат и историк; член и председатель (с 1763 года) Шведской королевской академии наук.

Биография 

Выпускник Уппсальского университета.

С 1732 года совершив несколько путешествий по Европе и пробыв некоторое время секретарём шведского посольства в Париже, позже стал секретарём археологического архива, а в 1763 был избран председателем Шведской королевской академии наук в Стокгольме, членом которой состоял с 1749 года. В 1762 году был возведен во дворянство.

Научная деятельность 
Видный знаток нумизматики, значительно увеличил коллекцию шведских и римских монет. Известен, как изобретатель системы масштабов или шкалы Берха, которая определяет размеры шведских монет и медалей. Названа в честь своего создателя Карла Рейнхольд Берч, который в 1773 году опубликовал её в своей работе «Beskrifning öfwer swenska mynt och kongl. skåde-penningar».

Карл Рейнхольд Берх — автор около пятидесяти научных монографий по нумизматике и истории, помещенных в разных сборниках, а также несколько отдельных сочинений на шведском и французском языках.

Избранные труды 
 «Описание медалей и жетонов шведских королей» (Упсала, 1773);
 «Медали знаменитых шведов и шведок» (Стокгольм, 1777—1781);
 «Эпизоды из жизни Густава II Адольфа; королевы Кристины; Карла X Густава; Карла XI; Карла XII; королевы Ульрики-Элеоноры и короля Фредрика» (Стокгольм, 1788).

Примечания

Ссылки 
 
 Биография

Члены Шведской королевской академии наук
Нумизматы Швеции
Историки по алфавиту
Историки Швеции
Учёные Швеции
Учёные по алфавиту
Выпускники Уппсальского университета